Osoby o tym nazwisku:
 Dmytro Browkin – ukraiński piłkarz
 Jerzy Browkin – polski matematyk